Мануел Лопез има више значења:

 Мануел Лопез (Анхел Албино Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Мануел Лопез, Сан Антонио (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику